Немачка се може односити на:

Немачка
Западна Немачка
Источна Немачка

Види још
Германија (вишезначна одредница)